Наталия Владимировна Трулль (род. 21 августа 1956, Ленинград) — российская пианистка и музыкальный педагог. Заслуженная артистка Российской Федерации (05.06.2003). Профессор Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского (2004).

Биография 
Родилась 21 августа 1956 в г. Ленинграде. В 1963—1974 гг. обучалась в Средней специальной музыкальной школе при Ленинградской консерватории (класс педагога Т. Б. Румшевич).

В 1974—1979 гг. обучалась в Московской консерватории. Педагоги: Я. И. Зак, М. С. Воскресенский. В 1979—1983 гг. обучалась в аспирантуре Ленинградской консерватории. Руководитель — Т. П. Кравченко. В 1983 г. завоевала первую премию международного конкурса в Белграде.

С 1984 г. преподавала в Ленинградской консерватории. В тот же период совмещала работу в консерватории с работой в Средней специальной музыкальной школе при Ленинградской консерватории в качестве педагога специального фортепиано. В 1986 году приняла участие в международном конкурсе имени П. И. Чайковского в Москве, заняв второе место; критика отмечала, что у Трулль «есть самое главное — своя исполнительская интонация, которая позволяет пианистке быть одинаково убедительной в разнохарактерных сочинениях».

В 1988 г. переехала в Москву и начала работу в Московской консерватории в качестве ассистента профессора М. С. Воскресенского. С 1995 г. — доцент, с 2004 г. — профессор кафедры специального фортепиано.

Регулярно проводит мастер-классы во многих городах России: Новгороде, Ярославле, Санкт-Петербурге, Иркутске, Казани и других. С начала 1990-х гг. ежегодно участвует в летних мастер-курсах Токийского университета Мусасино, также регулярно проводит мастер-классы в г. Сидзуока (Япония). Неоднократно участвовала в работе летнего семинара в Лос-Анджелесе (США), проводила мастер-классы в музыкальной академии в Карлсруэ (Германия), а также в музыкальных вузах Грузии, Сербии, Хорватии, Бразилии и Чили. Гран-при международного конкурса в Монте-Карло (Монако, 1993).

Участвовала в работе жюри международных музыкальных конкурсов: Varallo-Valsesia (Италия, 1996, 1999), Pavia (Италия, 1997), Vianna da Motta (Macau, 1999), Belgrade (Югославия, 1998, 2003), Spanish composers (Испания, 2004), Francis Poulenc (Франция, 2006).

Выступала почти со всеми ведущими российскими а также с широко известными зарубежными оркестрами: Лондонским симфоническим оркестром, Лос-Анджелесским филармоническим оркестром, «Тонхалле-оркестр» (Цюрих, Швейцария), симфоническими оркестрами Монте-Карло, Сантьяго, Чили и др.

Сотрудничает с такими дирижёрами, как Геннадий Рождественский, Василий Синайский, Юрий Темирканов, Иван Шпиллер, Владимир Федосеев, Александр Лазарев, Юрий Симонов, Арнольд Кац, Эри Клас, Александр Дмитриев, Раймонд Леппард.

Концертные выступления Наталии Трулль с успехом проходили в залах «Гаво» (Париж), «Тонхалле» (Цюрих), во многих залах Германии, Франции, Португалии, США, Великобритании, Японии, Чили.

Дискография 
 Созвездие классики. MP3 коллекция (mp3)
 Созвездие классики. Петр Ильич Чайковский
 Созвездие хитов. Классика (5 CD)
 Созвездие хитов. Классика. Выпуск 4

Примечания

Ссылки